Три сезона () — американо-вьетнамский художественный фильм Тони Буя 1999 года, объединяющий несколько историй разных героев в большом городе.

Сюжет 
На фоне жизни азиатского мегаполиса — Хошимина — переплетаются истории и судьбы разных людей. Провинциальная девушка Кьен Ан, приехавшая собирать и продавать лотосы, пытается вернуть в жизнь тяжелобольного старика. Проститутка Лан использует своё тело, чтобы вырваться в мир роскоши и дорогих удовольствий. У велорикши Хая не всегда есть деньги даже на дешёвые удовольствия, но он любит Лан и не хочет её отпускать. Ветеран вьетнамской войны, американец Джеймс Хагер, приехал в Хошимин, чтобы найти свою внебрачную дочь. А маленький мальчик-коробейник Вуди занят поисками своей пропавшей коробки с товарами, но, как любой ребёнок, постоянно отвлекается на игры и развлечения.

В ролях

Награды 
 Премия «Спутник» за лучший фильм на иностранном языке.
 Фильм выдвигался Вьетнамом на премию «Оскар», но не был номинирован.

Примечания 

Фильмы-драмы Вьетнама